Jefferies est le nom de famille de
 Chris Jefferies (né en 1980), joueur américain de basket-ball
 Jim Jefferies, humoriste de stand-up
 John Jefferies (1744-1819), physicien, médecin et aérostier américain ; 
 Marc John Jefferies (né en 1990), acteur
 Richard P.S Jefferies (), paléontologue, connu dans les années 1960 pour sa théorie sur l'origine des chordés

Divers 
 Jefferies, banque d'investissement américaine
 Dans Star Trek : Tube de Jefferies

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais